Monástico/a hace referencia a varios artículos:

Lo relativo a un monasterio
Orden monástica, en el catolicismo;
Vida monástica, monacato, vida religiosa o vida consagrada
Clausura monástica
Votos monásticos
Regla monástica
Arte monástico (véase arte románico, arte cisterciense, arte gótico, etc.)
Literatura monástica (véase, por oposición, patrística y escolástica)
Economía monástica (véase economía feudal)
Gastronomía monástica (véase gastronomía)

Notas